Абильда́ев — казахская фамилия. Известные носители:
 Абильдаев, Азамат Рахатович (род. 1972) — казахский политик, депутат Мажилиса Республики Казахстан.
 Абильдаев, Аскар Зубайдильдаевич (род. 1971) — советский и казахстанский футболист.
 Абильдаев, Ерлан Адильханович — посол Казахстана в Омане (2011—2014).
 Абильдаев, Султан Токатаевич (род. 1970) — советский и казахстанский футболист.